|-
|(40501)||1999 RM82|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,046|| align=right|4,02|| align=right|4,528||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40502)||1999 RT82|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,110|| align=right|2,88|| align=right|4,158||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40503)||1999 RA83|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,196|| align=right|1,68|| align=right|3,742||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40504)||1999 RC84|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,140|| align=right|1,76|| align=right|4,107||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40505)||1999 RJ84|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,135|| align=right|2,98|| align=right|4,260||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40506)||1999 RB86|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,121|| align=right|3,95|| align=right|4,163||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40507)||1999 RK86|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,113|| align=right|7,78|| align=right|4,719||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40508)||1999 RU86|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,130|| align=right|3,99|| align=right|3,845||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40509)||1999 RJ87|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,140|| align=right|9,23|| align=right|5,434||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40510)||1999 RU87|| align=right|14,6|| align=right|2,868|| align=right|0,037|| align=right|3,31|| align=right|4,857||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40511)||1999 RE88|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|3,680||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40512)||1999 RP88|| align=right|15,0|| align=right|2,650|| align=right|0,101|| align=right|1,65|| align=right|4,314||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40513)||1999 RS88|| align=right|14,8|| align=right|2,722|| align=right|0,066|| align=right|3,67|| align=right|4,491||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40514)||1999 RC89|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,114|| align=right|3,59|| align=right|4,138||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40515)||1999 RE89|| align=right|14,5|| align=right|2,797|| align=right|0,107|| align=right|2,42|| align=right|4,678||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40516)||1999 RY89|| align=right|13,7|| align=right|2,843|| align=right|0,086|| align=right|3,35|| align=right|4,792||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40517)||1999 RA92|| align=right|15,7|| align=right|2,650|| align=right|0,193|| align=right|0,91|| align=right|4,312||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40518)||1999 RZ93|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,012|| align=right|15,44|| align=right|4,067||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40519)||1999 RQ94|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,050|| align=right|6,31|| align=right|4,539||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40520)||1999 RG95|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,168|| align=right|8,91|| align=right|4,678||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40521)||1999 RL95|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,068|| align=right|12,67|| align=right|4,028||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40522)||1999 RT95|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,061|| align=right|7,21|| align=right|4,551||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40523)||1999 RX95|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,162|| align=right|14,55|| align=right|4,070||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40524)||1999 RA96|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,109|| align=right|4,98|| align=right|4,013||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40525)||1999 RO96|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|1,58|| align=right|3,761||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40526)||1999 RV96|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,087|| align=right|3,10|| align=right|4,492||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40527)||1999 RS98|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,113|| align=right|7,45|| align=right|4,055||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40528)||1999 RT98|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,169|| align=right|15,33|| align=right|5,434||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40529)||1999 RC99|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,263|| align=right|5,87|| align=right|3,806||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40530)||1999 RE99|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,091|| align=right|6,21|| align=right|3,561||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40531)||1999 RB100|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,158|| align=right|7,86|| align=right|4,559||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40532)||1999 RY100|| align=right|14,8|| align=right|2,731|| align=right|0,108|| align=right|8,49|| align=right|4,514||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40533)||1999 RH102|| align=right|15,4|| align=right|2,470|| align=right|0,047|| align=right|14,15|| align=right|3,881||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40534)||1999 RT102|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,171|| align=right|6,86|| align=right|3,346||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40535)||1999 RG103|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,177|| align=right|12,72|| align=right|4,083||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40536)||1999 RL103|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,112|| align=right|6,02|| align=right|3,750||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40537)||1999 RT103|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,246|| align=right|13,38|| align=right|4,139||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40538)||1999 RV103|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,115|| align=right|5,75|| align=right|3,649||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40539)||1999 RL104|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,179|| align=right|11,29|| align=right|4,407||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40540)||1999 RZ104|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|1,73|| align=right|3,786||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40541)||1999 RE106|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,168|| align=right|8,60|| align=right|4,696||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40542)||1999 RS106|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,081|| align=right|7,46|| align=right|4,534||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40543)||1999 RZ107|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,034|| align=right|5,25|| align=right|4,549||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40544)||1999 RA108|| align=right|14,6|| align=right|2,688|| align=right|0,052|| align=right|13,33|| align=right|4,406||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40545)||1999 RO109|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,168|| align=right|12,78|| align=right|4,266||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40546)||1999 RY109|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,105|| align=right|9,64|| align=right|5,582||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40547)||1999 RH111|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,164|| align=right|13,72|| align=right|4,150||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40548)||1999 RK112|| align=right|15,2|| align=right|2,466|| align=right|0,108|| align=right|4,87|| align=right|3,872||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40549)||1999 RP112|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,099|| align=right|5,97|| align=right|3,710||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40550)||1999 RM113|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,097|| align=right|3,40|| align=right|3,486||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40551)||1999 RS113|| align=right|14,7|| align=right|2,873|| align=right|0,057|| align=right|11,08|| align=right|4,869||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40552)||1999 RX114|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,061|| align=right|7,23|| align=right|4,562||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40553)||1999 RE115|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,129|| align=right|2,64|| align=right|3,686||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40554)||1999 RG115|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,294|| align=right|5,53|| align=right|4,237||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40555)||1999 RM115|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,119|| align=right|11,29|| align=right|4,147||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40556)||1999 RS115|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,153|| align=right|6,22|| align=right|3,367||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40557)||1999 RX116|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,189|| align=right|14,31|| align=right|4,059||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40558)||1999 RE118|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,193|| align=right|4,06|| align=right|3,506||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40559)||1999 RO118|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,079|| align=right|7,05|| align=right|3,464||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40560)||1999 RQ118|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,111|| align=right|4,60|| align=right|4,323||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40561)||1999 RR118|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,146|| align=right|5,66|| align=right|3,619||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40562)||1999 RB121|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,090|| align=right|6,76|| align=right|3,486||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40563)||1999 RZ122|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,041|| align=right|5,64|| align=right|4,566||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40564)||1999 RZ123|| align=right|13,6|| align=right|2,705|| align=right|0,159|| align=right|12,51|| align=right|4,448||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40565)||1999 RD124|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,164|| align=right|2,12|| align=right|3,849||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40566)||1999 RE124|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,115|| align=right|13,79|| align=right|4,177||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40567)||1999 RB126|| align=right|13,5|| align=right|2,645|| align=right|0,112|| align=right|15,39|| align=right|4,301||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40568)||1999 RF126|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,100|| align=right|13,42|| align=right|4,050||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40569)||1999 RH128|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,183|| align=right|2,39|| align=right|3,856||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40570)||1999 RV128|| align=right|15,3|| align=right|2,594|| align=right|0,253|| align=right|2,79|| align=right|4,177||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40571)||1999 RD129|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,163|| align=right|2,83|| align=right|3,443||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40572)||1999 RP129|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,131|| align=right|6,39|| align=right|3,583||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40573)||1999 RE130|| align=right|13,4|| align=right|3,048|| align=right|0,257|| align=right|8,60|| align=right|5,321||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40574)||1999 RO130|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,133|| align=right|5,78|| align=right|3,571||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40575)||1999 RS130|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,231|| align=right|4,00|| align=right|4,228||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40576)||1999 RM133|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,086|| align=right|9,01|| align=right|5,127||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40577)||1999 RQ134|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|5,52|| align=right|4,666||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40578)||1999 RT134|| align=right|14,0|| align=right|3,081|| align=right|0,237|| align=right|3,94|| align=right|5,407||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40579)||1999 RJ135|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,171|| align=right|2,76|| align=right|3,515||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40580)||1999 RN135|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,141|| align=right|2,25|| align=right|4,079||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40581)||1999 RK136|| align=right|16,4|| align=right|2,310|| align=right|0,248|| align=right|4,29|| align=right|3,510||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40582)||1999 RC137|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,209|| align=right|1,75|| align=right|3,650||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40583)||1999 RR137|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,136|| align=right|9,46|| align=right|4,093||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40584)||1999 RJ140|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,161|| align=right|11,63|| align=right|4,265||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40585)||1999 RL140|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,198|| align=right|0,23|| align=right|4,210||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40586)||1999 RZ140|| align=right|15,0|| align=right|3,086|| align=right|0,168|| align=right|0,61|| align=right|5,420||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40587)||1999 RB141|| align=right|15,3|| align=right|2,337|| align=right|0,128|| align=right|6,90|| align=right|3,572||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40588)||1999 RF141|| align=right|14,9|| align=right|2,700|| align=right|0,058|| align=right|14,15|| align=right|4,435||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40589)||1999 RP141|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,080|| align=right|3,80|| align=right|4,015||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40590)||1999 RQ141|| align=right|16,4|| align=right|2,332|| align=right|0,086|| align=right|5,13|| align=right|3,561||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40591)||1999 RR142|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,141|| align=right|12,71|| align=right|3,710||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40592)||1999 RM143|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,247|| align=right|4,97|| align=right|4,322||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40593)||1999 RZ144|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,199|| align=right|7,87|| align=right|3,477||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40594)||1999 RW146|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,096|| align=right|5,54|| align=right|3,827||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40595)||1999 RY146|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,126|| align=right|5,25|| align=right|4,027||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40596)||1999 RA148|| align=right|13,3|| align=right|3,082|| align=right|0,193|| align=right|7,41|| align=right|5,410||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40597)||1999 RG149|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,092|| align=right|2,12|| align=right|4,536||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40598)||1999 RM149|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,251|| align=right|2,65|| align=right|3,636||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40599)||1999 RX150|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,165|| align=right|5,24|| align=right|4,495||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40600)||1999 RZ150|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,145|| align=right|2,65|| align=right|3,538||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40601)||1999 RQ151|| align=right|14,9|| align=right|2,943|| align=right|0,095|| align=right|3,19|| align=right|5,048||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40602)||1999 RO152|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,195|| align=right|7,12|| align=right|3,529||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40603)||1999 RD154|| align=right|14,4|| align=right|2,789|| align=right|0,115|| align=right|8,39|| align=right|4,658||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40604)||1999 RO154|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,075|| align=right|2,41|| align=right|4,091||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40605)||1999 RA155|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,054|| align=right|6,22|| align=right|4,683||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40606)||1999 RR157|| align=right|14,8|| align=right|2,791|| align=right|0,232|| align=right|8,30|| align=right|4,663||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40607)||1999 RH158|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,162|| align=right|2,12|| align=right|5,157||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40608)||1999 RS159|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,110|| align=right|7,77|| align=right|3,662||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40609)||1999 RD160|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,184|| align=right|7,48|| align=right|3,486||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40610)||1999 RF160|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,235|| align=right|4,92|| align=right|4,397||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40611)||1999 RS160|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,209|| align=right|2,95|| align=right|3,656||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40612)||1999 RM162|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,083|| align=right|10,35|| align=right|5,451||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40613)||1999 RR162|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,204|| align=right|13,24|| align=right|4,050||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40614)||1999 RW162|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,033|| align=right|5,34|| align=right|4,568||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40615)||1999 RD163|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,135|| align=right|4,46|| align=right|4,555||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40616)||1999 RW163|| align=right|14,5|| align=right|2,925|| align=right|0,080|| align=right|1,18|| align=right|5,003||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40617)||1999 RZ163|| align=right|14,5|| align=right|2,842|| align=right|0,141|| align=right|13,65|| align=right|4,791||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40618)||1999 RG164|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,081|| align=right|2,49|| align=right|4,278||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40619)||1999 RQ165|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,068|| align=right|1,32|| align=right|4,269||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40620)||1999 RH168|| align=right|15,3|| align=right|2,971|| align=right|0,129|| align=right|1,40|| align=right|5,121||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40621)||1999 RG169|| align=right|14,3|| align=right|2,798|| align=right|0,137|| align=right|8,10|| align=right|4,679||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40622)||1999 RY169|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,176|| align=right|1,79|| align=right|3,754||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40623)||1999 RO170|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,052|| align=right|5,47|| align=right|4,624||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40624)||1999 RJ171|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|2,70|| align=right|3,714||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40625)||1999 RJ172|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,102|| align=right|7,18|| align=right|4,551||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40626)||1999 RP172|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,141|| align=right|4,98|| align=right|4,065||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40627)||1999 RJ173|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,161|| align=right|8,15|| align=right|4,374||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40628)||1999 RV173|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,143|| align=right|11,08|| align=right|4,093||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40629)||1999 RX173|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,223|| align=right|4,47|| align=right|3,765||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40630)||1999 RA174|| align=right|13,5|| align=right|2,645|| align=right|0,104|| align=right|12,10|| align=right|4,300||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40631)||1999 RX174|| align=right|15,5|| align=right|2,517|| align=right|0,114|| align=right|3,33|| align=right|3,994||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40632)||1999 RJ175|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,201|| align=right|0,89|| align=right|3,614||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40633)||1999 RR177|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,175|| align=right|1,89|| align=right|4,094||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40634)||1999 RH178|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,168|| align=right|6,11|| align=right|3,500||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40635)||1999 RV179|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,133|| align=right|5,66|| align=right|3,717||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40636)||1999 RW179|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,161|| align=right|10,43|| align=right|3,780||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40637)||1999 RP180|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,038|| align=right|14,40|| align=right|4,165||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40638)||1999 RS180|| align=right|15,9|| align=right|2,518|| align=right|0,137|| align=right|4,11|| align=right|3,996||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40639)||1999 RW180|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,189|| align=right|3,43|| align=right|3,672||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40640)||1999 RQ181|| align=right|14,9|| align=right|3,125|| align=right|0,212|| align=right|1,50|| align=right|5,523||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40641)||1999 RV181|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,145|| align=right|1,74|| align=right|4,072||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40642)||1999 RW181|| align=right|15,4|| align=right|2,815|| align=right|0,093|| align=right|2,41|| align=right|4,722||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40643)||1999 RG182|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,179|| align=right|2,67|| align=right|3,762||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40644)||1999 RH183|| align=right|13,9|| align=right|2,874|| align=right|0,135|| align=right|10,92|| align=right|4,872||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40645)||1999 RS183|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,076|| align=right|2,54|| align=right|4,092||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40646)||1999 RV184|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,213|| align=right|5,69|| align=right|3,632||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40647)||1999 RD185|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,207|| align=right|5,41|| align=right|3,762||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40648)||1999 RO185|| align=right|15,0|| align=right|2,676|| align=right|0,017|| align=right|2,27|| align=right|4,376||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40649)||1999 RY186|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,180|| align=right|2,35|| align=right|4,078||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40650)||1999 RS187|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,096|| align=right|9,34|| align=right|4,539||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40651)||1999 RJ189|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,315|| align=right|0,98|| align=right|4,606||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40652)||1999 RP189|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,155|| align=right|4,32|| align=right|4,275||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40653)||1999 RS190|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,213|| align=right|1,61|| align=right|3,624||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40654)||1999 RH191|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,140|| align=right|5,12|| align=right|4,165||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40655)||1999 RM191|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,199|| align=right|5,42|| align=right|4,128||MBA||15. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40656)||1999 RY191|| align=right|12,7|| align=right|2,695|| align=right|0,099|| align=right|15,62|| align=right|4,422||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40657)||1999 RE192|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,226|| align=right|4,72|| align=right|4,223||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40658)||1999 RD193|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,131|| align=right|8,92|| align=right|4,682||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40659)||1999 RK193|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,158|| align=right|14,09|| align=right|5,110||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40660)||1999 RH194|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,116|| align=right|3,87|| align=right|4,201||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40661)||1999 RS194|| align=right|12,6|| align=right|3,136|| align=right|0,151|| align=right|5,20|| align=right|5,552||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40662)||1999 RD195|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,169|| align=right|7,80|| align=right|4,597||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40663)||1999 RR195|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,135|| align=right|10,12|| align=right|4,438||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40664)||1999 RF196|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,144|| align=right|14,99|| align=right|4,229||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40665)||1999 RE197|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,140|| align=right|5,61|| align=right|3,748||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40666)||1999 RS197|| align=right|14,7|| align=right|2,479|| align=right|0,179|| align=right|7,09|| align=right|3,902||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40667)||1999 RB200|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,102|| align=right|13,97|| align=right|4,065||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40668)||1999 RX200|| align=right|15,3|| align=right|2,510|| align=right|0,056|| align=right|10,44|| align=right|3,975||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40669)||1999 RN201|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,096|| align=right|9,79|| align=right|5,139||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40670)||1999 RW201|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,202|| align=right|12,60|| align=right|4,293||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40671)||1999 RE202|| align=right|13,6|| align=right|2,950|| align=right|0,129|| align=right|9,64|| align=right|5,067||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40672)||1999 RJ202|| align=right|14,7|| align=right|2,540|| align=right|0,226|| align=right|6,75|| align=right|4,049||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40673)||1999 RL203|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,054|| align=right|10,42|| align=right|4,163||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40674)||1999 RX203|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,128|| align=right|12,11|| align=right|4,033||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40675)||1999 RU205|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,090|| align=right|8,94|| align=right|5,384||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40676)||1999 RN206|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,122|| align=right|13,97|| align=right|4,205||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40677)||1999 RP206|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,135|| align=right|21,50|| align=right|5,630||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40678)||1999 RY206|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,135|| align=right|14,10|| align=right|4,231||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40679)||1999 RO207|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,054|| align=right|8,68|| align=right|5,438||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40680)||1999 RY209|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,258|| align=right|3,98|| align=right|3,559||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40681)||1999 RL211|| align=right|13,6|| align=right|3,015|| align=right|0,153|| align=right|7,75|| align=right|5,236||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40682)||1999 RM211|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,014|| align=right|9,47|| align=right|4,682||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40683)||1999 RB213|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,115|| align=right|10,12|| align=right|4,502||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40684)||1999 RE214|| align=right|15,8|| align=right|2,797|| align=right|0,029|| align=right|3,16|| align=right|4,677||MBA||8. september 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(40685)||1999 RL217|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,188|| align=right|8,26|| align=right|3,765||MBA||3. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40686)||1999 RD220|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,078|| align=right|8,75|| align=right|4,390||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40687)||1999 RS220|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,155|| align=right|12,82|| align=right|4,374||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40688)||1999 RL223|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|9,64|| align=right|5,148||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40689)||1999 RG224|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,199|| align=right|12,19|| align=right|4,364||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40690)||1999 RV225|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,098|| align=right|3,41|| align=right|4,487||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40691)||1999 RH227|| align=right|15,0|| align=right|2,439|| align=right|0,265|| align=right|9,17|| align=right|3,809||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40692)||1999 RE228|| align=right|14,9|| align=right|2,477|| align=right|0,121|| align=right|5,49|| align=right|3,897||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40693)||1999 RX229|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,139|| align=right|6,82|| align=right|3,742||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40694)||1999 RY230|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,116|| align=right|7,97|| align=right|3,880||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40695)||1999 RA231|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,114|| align=right|12,76|| align=right|4,030||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40696)||1999 RU231|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,069|| align=right|15,23|| align=right|4,278||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40697)||1999 RZ231|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,139|| align=right|7,51|| align=right|3,656||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40698)||1999 RT232|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,181|| align=right|5,69|| align=right|3,496||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40699)||1999 RB235|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,092|| align=right|14,28|| align=right|4,370||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40700)||1999 RF235|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,144|| align=right|6,08|| align=right|3,756||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40701)||1999 RG235|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|6,13|| align=right|4,525||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40702)||1999 RH236|| align=right|13,6|| align=right|2,563|| align=right|0,163|| align=right|13,50|| align=right|4,103||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40703)||1999 RR237|| align=right|14,9|| align=right|2,952|| align=right|0,055|| align=right|10,79|| align=right|5,071||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40704)||1999 RB238|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,129|| align=right|10,53|| align=right|4,574||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40705)||1999 RG239|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,095|| align=right|8,49|| align=right|4,533||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40706)||1999 RO240|| align=right|14,4|| align=right|2,897|| align=right|0,121|| align=right|18,10|| align=right|4,930||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40707)||1999 RV240|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,190|| align=right|12,00|| align=right|4,339||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40708)||1999 RR242|| align=right|13,9|| align=right|2,312|| align=right|0,148|| align=right|5,77|| align=right|3,514||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40709)||1999 RW242|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,146|| align=right|14,42|| align=right|4,316||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40710)||1999 RS245|| align=right|14,1|| align=right|2,756|| align=right|0,148|| align=right|9,96|| align=right|4,575||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40711)||1999 RU245|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,182|| align=right|4,68|| align=right|4,188||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40712)||1999 RB246|| align=right|14,7|| align=right|2,892|| align=right|0,227|| align=right|6,71|| align=right|4,918||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40713)||1999 RT248|| align=right|15,3|| align=right|2,873|| align=right|0,072|| align=right|0,88|| align=right|4,870||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40714)||1999 RS252|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,090|| align=right|9,97|| align=right|5,175||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40715)||1999 RX253|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,058|| align=right|4,72|| align=right|3,613||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40716)||1999 SL|| align=right|13,7|| align=right|2,802|| align=right|0,227|| align=right|8,69|| align=right|4,689||MBA||16. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40717)||1999 SC2|| align=right|14,2|| align=right|2,371|| align=right|0,249|| align=right|24,14|| align=right|3,650||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40718)||1999 SU2|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,174|| align=right|4,90|| align=right|5,632||MBA||21. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(40719)||1999 SZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,268|| align=right|4,95|| align=right|3,314||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40720)||1999 SL6|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,151|| align=right|11,09|| align=right|4,153||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40721)||1999 SM6|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,101|| align=right|13,82|| align=right|4,172||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40722)||1999 SO6|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,220|| align=right|14,62|| align=right|4,198||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40723)||1999 SF7|| align=right|14,0|| align=right|2,570|| align=right|0,238|| align=right|10,49|| align=right|4,120||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40724)||1999 SY8|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,103|| align=right|13,59|| align=right|4,092||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40725)||1999 SP9|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,134|| align=right|12,32|| align=right|4,343||MBA||30. september 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|(40726)||1999 SG11|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,066|| align=right|10,26|| align=right|5,110||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40727)||1999 SQ11|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,126|| align=right|5,83|| align=right|4,549||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40728)||1999 SS11|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,224|| align=right|4,45|| align=right|4,211||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40729)||1999 SJ12|| align=right|12,9|| align=right|2,367|| align=right|0,248|| align=right|24,63|| align=right|3,640||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40730)||1999 SY12|| align=right|13,0|| align=right|3,153|| align=right|0,271|| align=right|19,44|| align=right|5,598||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40731)||1999 SB13|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,163|| align=right|15,72|| align=right|4,196||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40732)||1999 SC13|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,196|| align=right|12,95|| align=right|5,534||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40733)||1999 SM17|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,147|| align=right|7,51|| align=right|3,763||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40734)||1999 SB19|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,152|| align=right|27,72|| align=right|5,548||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40735)||1999 SU19|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,169|| align=right|5,87|| align=right|4,309||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40736)||1999 SD20|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,187|| align=right|14,66|| align=right|4,154||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40737)||1999 SE20|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,174|| align=right|12,46|| align=right|4,239||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40738)||1999 SG20|| align=right|13,3|| align=right|3,150|| align=right|0,204|| align=right|13,22|| align=right|5,590||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40739)||1999 SX25|| align=right|14,0|| align=right|2,574|| align=right|0,132|| align=right|12,31|| align=right|4,130||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40740)||1999 SF27|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,111|| align=right|13,94|| align=right|4,267||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40741)||1999 TD|| align=right|13,6|| align=right|3,137|| align=right|0,234|| align=right|22,40|| align=right|5,556||MBA||1. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(40742)||1999 TK|| align=right|14,9|| align=right|3,113|| align=right|0,202|| align=right|2,19|| align=right|5,491||MBA||2. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40743)||1999 TL|| align=right|14,6|| align=right|3,100|| align=right|0,137|| align=right|2,17|| align=right|5,458||MBA||2. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40744)||1999 TG1|| align=right|14,5|| align=right|2,925|| align=right|0,139|| align=right|0,97|| align=right|5,002||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40745)||1999 TN2|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,194|| align=right|13,94|| align=right|4,341||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(40746)||1999 TP2|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,162|| align=right|12,62|| align=right|3,608||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(40747)||1999 TK5|| align=right|14,3|| align=right|2,553|| align=right|0,213|| align=right|12,11|| align=right|4,078||MBA||2. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(40748)||1999 TO5|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,213|| align=right|5,16|| align=right|3,815||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40749)||1999 TP6|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,218|| align=right|2,64|| align=right|5,432||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40750)||1999 TA7|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,176|| align=right|2,44|| align=right|3,778||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov